Прушкув — города в Польше:

 Прушкув (Мазовецкое воеводство)
 Прушкув (Опольское воеводство)